IVH steht als Abkürzung für:

 Industriepark und Verwertungszentrum Harz, Recyclingunternehmen in Bad Harzburg
 Industrieverband Hamburg, Dachverband der Hamburger Industrie
 IVH Västerås, schwedischer Handballverein

IV H steht für:
 Stalag IV H, die Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain

IV h steht für:
 Badische IV h, Dampflokomotiven der Badischen Staatsbahn

Abkürzung